JIAAC puede referirse:
 Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (Argentina)
 Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (Venezuela)